L'édition 2021 du tournoi de tennis de Melbourne se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Il est divisé en deux éditions : Great Ocean Road Open (Melbourne 1) et Murray River Open (Melbourne 2). Ces deux tournois ont été organisés pour servir de préparation à l'Open d'Australie et se tiennent au même endroit en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

En raison d'un cas positif à la Covid-19 détecté dans l'un des hôtels qui héberge les joueurs, la direction du tournoi a pris la décision de reporter tous les matchs prévus le jeudi au lendemain. Au total, plus de 500 personnes ont été placées à l'isolement pendant 24 heures, le temps de pouvoir les tester, finalement toutes négatives.

Lauréats

Melbourne 1 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en simple en battant en finale son compatriote Stefano Travaglia. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Melbourne 2 
Le Britannique Daniel Evans remporte le tournoi en simple en battant en finale Félix Auger-Aliassime. Il s'agit de son  titre ATP en simple. Quant au Canadien, c'est la  fois consécutive qu'il échoue en finale, ne parvenant toujours pas à décrocher son premier titre.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble, le deuxième de la saison, en s'imposant en finale face à Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 
Les primes et les points des deux éditions sont identiques.

Great Ocean Road Open (Melbourne 1)

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains John Isner et Steve Johnson, du Biélorusse Ilya Ivashka, du Britannique Kyle Edmund et du Chilien Cristian Garín. Ils sont respectivement remplacés par Andreas Seppi, Kamil Majchrzak, Matthew Ebden, Gianluca Mager et Yasutaka Uchiyama.

Pendant le tournoi 
En raison de positivé à la Covid-19, Damir Džumhur et Vasek Pospisil sont contraints de déclarer forfait. Ils sont respectivement remplacés par Matthew Ebden et Thomas Fancutt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Murray River Open (Melbourne 2)

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et du Portugais João Sousa. Ils sont respectivement remplacés par Yuichi Sugita et James Duckworth.

Pendant le tournoi 
En raison d'une blessure au genou, Bernard Tomic est contraint de déclarer forfait. Il est remplacé par Harry Bourchier.

Au premier tour, Jérémy Chardy sauve 5 balles de matchs contre Marin Čilić, dans le tie-break du troisième set, avant de s'imposer contre le croate sur sa première opportunité.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
 
 
 
 

ATP 2021
Melbourne
Tennis en Australie en 2021
Tennis en février 2021